Самарский сельский округ:
 Самарский сельский округ (Восточно-Казахстанская область) — сельский округ в Восточно-Казахстанской области.
 Самарский сельский округ (Карагандинская область) — сельский округ в Карагандинской области.